Falesia ( ) ist ein Gemeindebezirk der Gemeinde Megalopoli im Hochland von Arkadien in der griechischen Region Peloponnes. Seit 2011 bildet Falesia einen von drei Gemeindebezirken der Gemeinde.

Lage 
Der Gemeindebezirk Falesia liegt im Süden Arkadiens und grenzt an Lakonien und Messenien. Der Süden und Osten Falesias wird vom nördlichen Teil des Taygetos-Gebirges dominiert. Die Siedlungsstruktur ist ländlich mit sehr kleinen Ortschaften und entsprechend niedriger Bevölkerungsdichte.

Verwaltungsgliederung 
Bereits ab 1835 bis zu ihrer Auflösung 1912 existierte eine Gemeinde Falesia, die nach dem antiken Phalaisiai () benannt war und zunächst neben dem Gemeindesitz Leondari, weitere zehn Dörfer und das Kloster Moni Boura () umfasste. Nach der Gemeindereform 1997 wurde unter der Bezeichnung erneut eine Gemeinde Falesia gegründet, allerdings mit abweichender Gebietsabgrenzung. Diese bestand aus dem Zusammenschluss der 7 Gemeindebezirke der damaligen Gemeinde Anatoliki Falesia sowie weiteren 13 Landgemeinden. Als einwohnerstärkste Ortschaft innerhalb des Gemeindegebietes war Leondari nochmals Verwaltungssitz. Diese Gemeinde wurden im Rahmen der Verwaltungsreform 2010 zum 1. Januar 2011 zusammen mit Gortyna und Megalopoli fusioniert. Der heutige Gemeindebezirk Falesia setzt sich aus 20 Ortsgemeinschaften samt dazugehöriger Siedlungen zusammen.

Einzelnachweise 

Gemeinde in der Region Peloponnes (Kapodistrias-Programm)
Ort in der Region Peloponnes
Megalopoli